Дэвид Джон Мазукелли (; ; род. 21 сентября 1960) — американский автор комиксов.

Сайт Comic Book Resources назвал Мазукелли одним из 10 лучших художников комиксов о Бэтмене за всё время.

Карьера 
Мазукелли получил степень бакалавра искусств в Род-Айлендской школе дизайна и начал работать над комиксами в начале 1980-х. Его карьера началась с Marvel Comics, где после нескольких подработок он стал постоянным художником серии Daredevil. Дэвид трудился с писателем Деннисом О’Нилом и прекратил работу над серией после сюжетной аркой Daredevil: Born Again, написанной Фрэнком Миллером.

Награды 
 2009: Los Angeles Times Book Prize Graphic Novel Award
 2010: Will Eisner Comic Industry Awards, Best Graphic Album—New; Best Writer/Artist; Best Lettering (за Asterios Polyp)
 2010: Harvey Awards, Best Original Graphic Album; Best Single Issue or Story; Best Letterer (за Asterios Polyp)
 Japan-U.S. Friendship Commission Creative Artist Fellowship
 Morning Manga Fellowship
 New Jersey State Council on the Arts
 Erwin Swann Award, Swann Foundation for Caricature and Cartoon
 2012: HQ Mix Award — Foreign Artist (за Asterios Polyp)
 2012: HQ Mix Award — Foreign Writer (за Asterios Polyp)

Примечания 

Художники США XX века
Художники США XXI века
Писатели США XX века
Писатели США XXI века